Stanley Theater steht für: 

 Stanley Theater (Jersey City), Theatergebäude in Jersey City 
 Stanley Theater (Utica), Theatergebäude in Utica, New York
 Stanley Theater, ehemaliger Name des Benedum Center, Theatergebäude in Pittsburgh